Die AEW World Tag Team Championship ist der Tag-Team-Titel der US-amerikanischen Wrestling-Promotion All Elite Wrestling. Eingeführt am 18. Juni 2019, wird der Titel nur an die Tag-Team-Division des AEW-Rosters vergeben. Wie im Wrestling allgemein üblich erfolgt die Vergabe nach einer zuvor bestimmten Storyline.

Geschichte 
Eine erste Erwähnung fand die AEW World Tag Team Championship am 18. Juni 2019 mit der Ankündigung eines Turniers um den Titel. Dabei wurde für Fyter Fest am 29. Juni 2019 ein Match zwischen SoCal Uncensored (Frankie Kazarian und Scorpio Sky), Best Friends (Chuck Taylor und Trent) und Private Party (Isiah Kassidy und Marq Quen) angekündigt. Als Sieger dieses Matches durften Best Friends bei All Out am 31. August 2019 an einem Match um das Recht auf ein Freilos in der ersten Runde des Turniers um den Titel teilnehmen. Deren Gegner wurden bei Fight for the Fallen am 13. Juli 2019 in einem Match zwischen The Dark Order (Evil Uno und Stu Grayson), Jurassic Express (Jungle Boy und Luchasaurus) sowie Angélico und Jack Evans bestimmt, welches The Dark Order gewinnen durfte. The Dark Order durfte auch das Match bei All Out gegen Best Friends gewinnen und erhielt somit das Freilos in der ersten Runde.

Eröffnungsturnier 
Das Turnier um den neu eingeführten Titel wurde während der AEW-Dynamite-Ausgaben vom 9. bis 30. Oktober 2019 ausgetragen. Erste Titelträger wurden SoCal Uncensored mit einem Sieg im Finale über The Lucha Brothers (Rey Fenix und Pentagon Jr.).

Liste der Titelträger

Statistiken

Weblinks 
 All Elite Wrestling Offizielle Website

Einzelnachweise 

Wrestlingtitel
All Elite Wrestling